Beijing International Challenger 2013 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в столице Китая — Пекине.

Соревнования прошли с 8 по 14 июля.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Грега Жемля
 женский одиночный разряд —  Ван Цян
 мужской парный разряд —  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана
 женский парный разряд —  Лю Ваньтин /  Сунь Шэннань

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Лу Яньсюнь обыграл  Го Соэду со счётом 6-2, 6-4.
 Лу выигрывает 1-й титул в сезоне и 19-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Соэда уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины 

 Чжан Шуай обыграла  Чжоу Имяо со счётом 6-2, 6-1.
 Чжан выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Чжоу уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Тосихидэ Мацуй /  Данай Удомчоке обыграли  Гун Маосиня /  Чжана Цзэ со счётом 4-6, 7-66, [10-8].
 Мацуй выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Удомчоке выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины 

 Лю Чан /  Чжоу Имяо обыграли  Мисаки Дои /  Мики Миямуру со счётом 7-61, 6-4.
 Лю выигрывает 2-й титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Чжоу выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 Beijing International Challenger
 Мировой тур ATP Challenger 2013
 Цикл женских турниров ITF 2013
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Китай
Июль 2013 года
2013